Inferno (estado ou mundo dos mortos)

Computação
Inferno (sistema operacional)

Filmes
L'inferno
Inferno (filme de 1980)
Inferno (filme estadunidense de 1999)
Inferno (filme português de 1999)
Inferno (filme de 2016)

Livros 
 Inferno (livro) - de Patrícia Melo
 Inferno (Divina Comédia), primeira parte da Divina Comédia de Dante
 Inferno (livro de Dan Brown), sexto livro de Dan Brown
 Inferno (Strindberg), autobiografia de August Stringberg

Música
Inferno (álbum de Lacrimosa)
Inferno (álbum de Motörhead)
Inferno: Last in Live - álbum de Dio

Televisão
Inferno (Doctor Who), serial de Doctor Who

Desambiguação